Der Name Averbeck bedeutet (niederdeutsch) "Jenseits des Baches" 

Averbeck ist
 ein Ortsteil der Gemeinde Heek im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), siehe: Averbeck

Averbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Averbeck (1874–1930), deutscher Fabrikant und Industrieller
 Heinrich Averbeck (1844–1889), deutscher praktischer Arzt und Kurarzt, gilt als Begründer der physikalischen Heilmethoden und deren Kombination
 Horst Averbeck (1900–1986), deutscher Bergwerksunternehmer, Kaufmann und Erfinder

siehe auch
 Averbecks Speicher, nach dem Namen der früheren Hofbesitzer Averbeck benanntes, heimatkundliches Museum im niedersächsischen Bad Iburg.